Julio E Sánchez ( 1945 - 2013 ) fue un insigne ornitólogo y curador costarricense, oriundo de la ciudad de Cartago. Estudió biología en la Universidad de Costa Rica y se inició en esta especialidad con el Dr. F. Gary Stiles. Sánchez trabajó durante muchos años como curador de la colección ornitológica del Museo Nacional de Costa Rica. Fue fundador de la Asociación Ornitológica de Costa Rica.

Profesorado 
 Zoología en la Universidad Nacional de Costa Rica en los años 1972, 1973, 1974, 1975.
 Zoología de Vertebrados en la Universidad Nacional de Costa Rica en los años 1974, 1975, 1976.
 Profesor de Historia Natural de Costa Rica en la Universidad Nacional de Costa Rica en el año 1973.
 Biólogo Investigador del Dpto de Vida Silvestre en los años 1976-1979.
 Curador Colección Ornitológica. Museo Nacional de Costa Rica en los años 1980-2008

Honores

Membresías 
 Cooper Ornithological Society
 Association of Field Ornithologist
 American Ornithological Society (Fellow Member)
 Presidente Asociación Ornitólogos Unidos de Costa Rica.

Participación en congresos 
 Sánchez J.E. y Gilberto Barrantes 2002 Cambios en la distribución altitudinal de aves en la vertiente pacífica de la Cordillera de Talamanca. Congreso de la Sociedad Mesoamericana de Biología.
 Sánchez J.E. 2006 Status and distribution of the Harpy Tagle (Harpia harpyja) in Costa Rica.
 Sánchez J.E. y César Sánchez. 2006 Description of Barred Hawk (Leucopternis princeps) Nest and eggs.

Algunas publicaciones 
 Fisher D. , J.E. Sánchez. , Mc Coy. , Eric Bolen 1982 Aggressive display of male Muscovy-duck (Cairina moschata) Brenesia 19-20 :541-548

 Sánchez J. E. 1986. Inventario de humedales de Costa Rica, en D. Scott y Montserrat Carbonel, editores :Inventario de Humedales de la Región Neotropical. IWRB. Slimbridge y IUCN Cambridge.

 Sánchez J. E. y Rafael Campos 1986 Un nuevo registro de aves para Costa Rica, Tangara Aliamarilla (Thraupis abbas) Emberiziidae. Brenesia 25-26. 155´157.

 Sánchez J. E. y Daniel Hernández. 1990. El nido y los huevos de Acanthidops bairdii , Emberizidae. Brenesia 34: 155-158. Hidalgo C., J. E. Sánchez, C. Sánchez, M.T. Saborío. 1993. Migración de Falconiformes en Costa Rica.. HMANA. Hawk Migration Studies 21:10 -13

 Gaunt S. , L-F- Baptista., J.E. Sánchez , D. Hernández. 1994 Song learning as evidence from sharing in two hummgbird species (Colibrí coruscans and Colibrí Thalassinus) The Auk 111 (1) 87-103.

 Sealy S., J. E. Sánchez. , R. Campos, M. Marín 1997. Bronzed Cowbird hosts: new records, trends in host use, cost of parasitism. Ornitología Neotropical 8: 175-184.

 Calvo M. , L. Bonilla , J.E. Sánchez 1992 Oro Jade y Bosques, Costa Rica. Museo Nacional de Costa Rica. Editorial Escudo de Oro. San José.

 Sánchez J.E. , K. Naoki , J. SOC 1998 New information about Costa Rican birds. Ornitología Neotropical. 9:99-102

 Marín M. y J. E. Sánchez 1998 Breeding of the Black Swift (Cypseloides Níger) in Costa Rica. Ornitología Neotropical. 9: 219-221.

 Kroodsma D.E., J.E. Sánchez, D. Temple, E. Gopdwin, M.L. Da Silva y J. M. E. Viellard 1999 Sendentary life style of Neotropical sedge wrens promotes song imitation. Animal Behaviour. 57:855-863

 Barrantes G. , J.E. Sánchez 2000 A new subspecies of Black and Yellow Silky Flycatchers. Phainottila melanoxantha, from Costa Rica. Bull B. O. C. 120(1) 40 -46.

 Sánchez J.E. , R. Mulvihill y T. L. Master 2000 First description of the nest and eggs of the Green-Crowned Brillant (Heliodoxa jacula), with some behavioral notes. Ornitología Neotropical 11(3): 189-195.

 Sánchez J. E. 2002 Aves del Parque nacional Tapantí. INBIO. Heredia , Costa Rica.

 Naoki K. , F. Durán y J. E. Sánchez. 2003 La avifauna de un fragmento de bosque secundario en el Valle Central, Costa Rica: su estacionalidad e implicación para la Conservación. Brenesia 59-60: 49-64.

 Barrantes G. y J.E, Sánchez 2004 Geographical Distribution, Ecology and Conservation Status of Costa Rican Dry-Forest Avifauna, en Biodiversity Conservation in Costa Rica Learning the Lesson in a seasonal Dry Forest. Frankie G. , A. Mata , y S. Bradleigh Editores. University of California Press. Berkeley.

 Sánchez J. E. , G. Barrantes y F. Durán 2004 Distribution, Ecology y conservación de la Avifauna de la cuenca del Río Savegre, Costa Rica. Brenesia 61:63-93

 Master T. , R. S. Mulvihill, R. Leberman, J.E. Sánchez y E. Carman 2005 A preliminary Study of Riparian Songbirds in Costa Rica, with emphasis on Wintering Luisiana Waterthrushes. USDA Forest Service Tech. Rep. PSW-GTR- 191: 528-531.

 Sánchez J.E. , L. Chaves y D. Martínez 2006 Observaciones de la Tortolita Serranera (Claravis mondetoura), Aves:Columbidad) en un hábitat sin bambúes. Brenesia 65:79-80

 Sandoval L. , J.E. Sánchez y P. Elizondo 2008 Higland records of two seabirds in Costa Rica. Marine Ornithology 36: 73-74.

 Sánchez J. E. 2008. Nuevos registros de especies de aves en Costa Rica. En Stiles F. G. y A.Skutch. Traducido por Loreta Roselli. Guía de las Aves de Costa Rica. Cuarta edición INBIO Heredia, Costa Rica.

 Fernández E. , J. E. Sánchez 2009 Aves de Piedra, Barro y Oro en la Costa Rica Precolombina. Fundación Museos del Banco Central. Talleres Panamericanos Formas e Impresos. Bogotá, Colombia.

 Estrada A. y J. E. Sánchez. En prensa . Árboles útiles para las aves. Museo Nacional de Costa Rica.

In Memoriam

Referencias 

Ornitólogos de Costa Rica
Profesores de Costa Rica
Curadores de Costa Rica
Alumnado de la Universidad de Costa Rica